En la filosofía de Jabad, yeshut ("egoísmo" o "autoafirmación") se considera como la antítesis de yijud ("unidad"). Dios "llena los cielos y la tierra" y Bitul Hayesh significa "autonegación total".

Modalidad del Bitul 

Más allá de las diversas formas de éxtasis religioso, no siempre admitidas en la religión judía, el Bitul Hayesh representa una comunión completa con Dios: esto puede suceder, por ejemplo, durante el estudio de la Torá, cuando uno recupera la autopercepción sin haber interrumpido lo mínimo la comprensión de lo que se está estudiando, pero más bien percibir que Dios ha intervenido de alguna manera en esto; también durante la oración el Bitul Hayesh ocurre "con un transporte totalizador y correspondido por Dios": el Kadish es su oración más cercana.

Entonces, el Bitul representa una especie de éxtasis judío espontáneo. La "anulación del yo", que lleva a una apercepción aún más alta, es algo espiritualmente tangible durante su manifestación y después, cuando se vuelve más consciente de ello. La filosofía de Jabad explica que sería imposible mantener un estado de Bitul sin detenerse; esto se explica por la enseñanza de la condición de "independencia" y "autonomía" de los seres vivos, tanto con respecto al libre albedrío como en relación con la percepción del yo, es decir, con la identidad de uno mismo, incluso con esta meditación y estudio con fe y devoción.

Finalmente, sin dudas, el Bitul es la "puerta" a la percepción última del alma con su vínculo con Dios; de hecho es que Yom Kipur representa una posibilidad intrínseca, constituyendo precisamente la realización de la expiación.

Sin embargo, es importante considerar que el "Tsimtsum individual" es una concepción diferente. Entonces Bitul es una forma de "meditación judía activa" y, según esta perspectiva, el Bitul es la máxima percepción pura de la espiritualidad en la devoción a Dios. Por lo tanto, la pureza es la clave para comprender el Bitul. En la religión judía, la pureza es espiritual y "material" o "física". Con el Bitul, esto sucede con todo el ser, lo que implica también el intelecto como un todo y la totalidad de la persona misma, no solo para aspectos particulares específicamente identificados.

Dios 

En Bitul Hayesh, por lo tanto, incluimos la conciencia de la grandeza de Dios y Su voluntad al haber creado el mundo y las criaturas con justicia y misericordia, para Su gloria.

Pentateuco y Torà 

El modo casi extático del Bitul se refiere a una fórmula expresada en el Pentateuco: "Yo Soy el que Soy". Más allá del significado inmediato, según el cual "Dios es Dios...", hay otra traducción: "seré el que seré"; considerando la perfección y inmutabilidad de Dios entonces, el tiempo futuro indica una proyección del vínculo entre Dios el Creador y precisamente la creación y las criaturas. José Albo, en el Sefer Hayikkarim: la razón por la que no hemos mencionado la verdad como uno de los dogmas derivados sino del principio de la existencia de Dios, como hemos insinuado con referencia a la unidad, es porque, como hemos mostrado, la verdad no es más que una explicación de expresión de la existencia necesaria. Considerarlo un dogma sería, por tanto, una tautología. Porque decir que Dios es verdadero es lo mismo: decir que la de Dios es una existencia verdadera es decir que no es más que una explicación del término referente a la existencia necesaria. La verdad como tal es válida para Dios mismo en cuanto existente: "¡Yo soy porque yo soy!" Ahora bien, como Dios es Rey del Mundo, y tanto Dios como el Mundo son verdaderos en cuanto existen, como vemos, se deduce que Dios es verdadero en el Mundo, es decir, quiere decir que el Mundo mismo es una expresión de su verdad (incluso el Mundo es verdadero y existe). La diferencia consiste evidentemente en la Perfección de Dios, Causa Primera, Increada cuya existencia no depende de los demás, y la finitud del Mundo que de hecho fue creado por Dios y en el que retrocedemos de causa en causa hasta la Causa Primera, es decir, Dios que creó el Mundo según la verdad: así toda cosa verdadera como tal y existente en el mundo 'refleja' propio Dios existente y Verdadero.

El concepto del Tzadik indica que él busca devolver todo a su raíz: en este caso, la fe en Dios. La ética jasídica, así como la talmúdica, sugiere no buscar honor y gloria inútiles y que cada acción debe realizarse en nombre del cielo: "LeShem Shamaim"; esto significa dedicar toda la existencia de uno a la devoción a Dios realizando su voluntad con la observancia de los preceptos, la oración y el estudio de la Torá.

Intelecto 
En la Guía de perplejos, Maimónides analiza un nivel del intelecto inspirado en la revelación de la verdad que a veces no siempre es una "acción intelectual realizada", incluso con esta percepción en lo más mínimo una pequeña parte, pero precisamente como si esta verdad solo se revelara inicialmente; Maimónides afirma que este es el principio de la sabiduría, luego revelada.

Por lo tanto, Bitul significa literalmente trascenderse a sí mismo, incluso permitiendo "una especie de alejamiento positivo del cuerpo y de la mente", incluso en las facultades intelectuales que, como ya se indicó, son activas tanto en el estudio que se lleva a cabo como en la conciencia de estar dirigido a Dios en oración.

Bitul no es humillación 

Por lo tanto, el Bitul no debe entenderse junto con aflicción excesiva; todavía hoy en día en los ayunos prescritos en la religión judía, la intención debe ser unir más a Dios. Sin embargo, desde el período en que vivieron el Besht y Najman de Breslov, las auto-mortificaciones comenzaron a desalentarse y también el conjunto de ayunos (a realizarse voluntariamente durante todo un período de una semana, de acuerdo con las disposiciones relativas) a perdido devotos:

Es cierto que en la era talmúdica muchos tendían a elevar su condición, incluso más allá del pecado y, por lo tanto, a vencerlo o expiarlo... para hacerlo sometiéndose a medidas importantes para prevenir el pecado: hoy, precisamente desde el momento histórico en que el Jasidismo fue fondato, según su divulgación, la auto-mortificación es una fórmula que ya no se adopta, por lo que el Bitul es una modalidad espiritual vivida con alegría y máxima conciencia, incluso más allá de la Teshuvá.

Bitul no es Mesirut Nefesh 

Aunque se requiere mucha fuerza espiritual y ética, así como una Teshuvá perfecta para llegar al bitul, Kiddush Hashem ocurre muy raramente: la persona que renuncia espontáneamente a la existencia de este mundo, con fines religiosos necesarios para la comunidad del pueblo judío, se le llama en hebreo Mesirut Nefesh y no se da cuenta de su renuncia a la vida de manera premeditada, ya sea por asesinato o suicidio ... Está, por así decirlo, involucrado en contra de su voluntad por el bien del mundo, de Dios y de la humanidad.

Un ejemplo:

La persona con este Neshamah fue el Alter Rebe, autor de Tanya y fundador del movimiento Jabad Lubavitch.

Bitul es... la Yejidah del alma 

Najman de Breslov advertía a menudo y con profunda fe: ... por qué no debemos olvidarnos de creer [en el objetivo final] en Olam Ha-Ba; recordó con esperanza el valor de la Tierra de Israel, alimentando al mismo tiempo una fe inquebrantable en el alma y precisamente en el 'Mundo venidero': la alegría del espíritu y el estudio de la Torá con las Mitzvot quedan así resueltos en la escatología judía de la eternidad divina, aunque se enseña que todo judío cumple sus deberes religiosos por amor y temor de Dios, es decir, sin necesidad de tener que esperar continuamente y denodadamente la recompensa de éstos, como se dice: ... ¡ya que no queremos la recompensa! Los judíos y por lo tanto el pueblo judío saben firmemente que viven su condición ontológica y por lo tanto teológico-existencial de fe ya en la salvación divina de la Kedushá, o más bien de libertad espiritual, como hecho inherente al pacto de la Torá, con lo que ello conlleva; por tanto, es inútil esperar insistentemente una recompensa cuando ésta ya está en el bien y la bondad de Dios con respecto al estado religioso del pueblo judío. La recompensa de cada Mitzvá está en la Mitzvá misma y la Torá no está más allá del mar... sino en tu corazón y en tu boca, es decir, es inherente potencialmente y de una manera realizada tanto en el alma como en el cuerpo y por lo tanto en todo el ser de cada judío. Ser judío implica entonces vivir la propia condición de pueblo elegido... no en una relación de 'dominio' sobre el otro, sino como un vínculo indisoluble de fe en Dios y con Dios, la Yejidah.

Referencias 

Oraciones judías
Cábala
Judaísmo jasídico